Константина — женское имя и производный от него топоним.

Известные носительницы имени:

 Константина — дочь Константина I, позднее причисленная к лику святых под именем Констанцы.
 Константина — дочь византийского императора Тиверия II, жена императора Маврикия.

Топонимы 
 Константина — город в Алжире;
 Константина — вилайет в северо-восточной части Алжира.
 Константина — муниципалитет в Испании;
 Константина — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.

Другое 
 «Константина» — алжирский футбольный клуб из города Константина.

См. также